Moose – fiume del Canada
 Moose – località del Wyoming, Stati Uniti d'America
 Moose (Quinn Ojinnaka) – wrestler ed ex giocatore di football americano statunitense